TDG est un sigle, qui signifie :
 Three Days Grace, est un groupe de Rock canadien, 
 La Tribune de Genève, est un quotidien suisse romand
 La thymine DNA glycosylase est une enzyme